Ю́рий Солове́й: Соловей, Юрий Анисимович (род. 1949) — художник.
 Соловей, Юрий Игоревич (род. 1978) — украинский политический деятель.
 Соловей, Юрий Петрович (род. 1958) — советский и российский юрист.